Guy-Roger Nzeng (Libreville, 30 de maio de 1970) é um ex-futebolista gabonês que atuava como defensor.

Carreira
Jogou a maior parte de sua carreira, iniciada aos 19 anos de idade, em clubes africanos, com destaque para suas passagens no futebol da África do Sul, atuando por Orlando Pirates e AmaZulu. Ele também defenderia 5 clubes de seu país natal: Shellsport Port-Gentil, Petrosport, TP Akwembe, FC 105, US Oyem e Mounana, onde pendurou as chuteiras em 2009.

A única experiência europeia de Nzeng foi na Grécia, onde jogaria apenas 9 vezes pelo Paniliakos.

Seleção
Nzeng atuou 51 vezes pela Seleção Gabonense de Futebol entre 1991 e 2005, tendo feito 2 gols (um contra a Libéria, na Copa Africana de Nações de 1996, e outro na vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos, nas eliminatórias para o torneio de 2002, a qual o Gabão não conquistou a vaga). Além da CAN 1996 (3 jogos) o defensor participou também da edição de 2000, jogando 2 partidas.

Títulos
 Orlando Pirates
 Premier Soccer League: 1 (2002–03)
 Copa da África do Sul: 1 (1996)
 Taça MTN 8: 1 (1996)
 Vodacom Challenge: 1 (1999)

Ligações externas 
 
 

Futebolistas do Gabão
Futebolistas do Orlando Pirates Football Club
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Seleção Gabonense de Futebol
Naturais de Libreville